

Osoby
 Adolf Eichmann – niemiecki funkcjonariusz nazistowski, ludobójca, zbrodniarz wojenny
 Bernd Eichmann – niemiecki piłkarz i trener
 Eduard Eichmann – niemiecki teolog
 Eric Eichmann – amerykański piłkarz
 Friedrich von Eichmann – pruski polityk
 Ingo Eichmann – członek SS i gestapo
 Johanna Eichmann – niemiecka zakonnica
 Johann Bernhard Christoph Eichmann – niemiecki prawnik
 Karl Eichmann – niemiecki prawnik
 Klaus Eichmann – niemiecki immunolog
 Léo Eichmann – szwajcarski bramkarz
 Marc Eichmann – szwajcarski hokeista
 Martin Ludwig von Eichmann – pruski generał
 Ricardo Eichmann – niemiecki archeolog

Filmy
 Eichmann – brytyjski film biograficzny
 Operation Eichmann – amerykański niezależny film dramatyczny z 1961 roku

Inne 
 Eichmann – niemiecki ród szlachecki